Talina steht für:

 Talina (Vorname), ein weiblicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Talina (Unternehmen), russisches systemrelevantes Unternehmen

Talina steht für folgende Orte:
 Talina (Tupiza), Ortschaft im Kanton Talina im Municipio Tupiza, Bolivien
 Talina (Fluss), Fluss in Russland
 Talina (Insel), Insel der Russell-Inseln
 Talina, alte Bezeichnung der tschechischen Gemeinde Tálín
Talina, alte Bezeichnung der armenischen Kleinstadt Talin
 Talina, Erdölfeld in Sibirien, siehe Sibirien#Erdöl